Tsubouchi ist der Familienname folgender Personen:

 Tsubouchi Shōyō (1859–1935), japanischer Dramatiker, Erzähler und Übersetzer
 Shūsuke Tsubouchi (* 1983), japanischer Fußballspieler